ФРГ принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке (Австрия) во второй раз, и завоевала одну бронзовую, одну серебряную и три золотые медали. Сборную страны представляли 19 женщин.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1976
Страны на зимних Олимпийских играх 1976 года